

Persone
Duke Erikson – musicista statunitense
Erik Erikson – psicologo statunitense
Hanna Erikson – fondista svedese
Leif Erikson – esploratore islandese
Steven Erikson – scrittore canadese

Altro
11521 Erikson – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Erickson
Eriksson